Анауак (Anáhuac) — название населённых пунктов в Мексике и США.

Топонимы 
 Анауак(es) — город в Мексике, штат Нуэво-Леон.
 Анауак — город в Мексике, штат Чиуауа.
 Анауак — город в США, штат Техас.
 Анауак (Мехико) — древний центр Мехико.

Прочее 
 Анауак — сорт пшеницы.